Матуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Віл-де-Матуш — парафія.